

Geografia 
Australia
 Crawley – sobborgo di Perth
Regno Unito
 Crawley – distretto del West Sussex, in Inghilterra
 Crawley – villaggio dell'Hampshire, in Inghilterra
 Crawley – villaggio dell'Oxfordshire, in Inghilterra
 North Crawley – villaggio del Buckinghamshire, in Inghilterra
 Crawley Down – villaggio del West Sussex, in Inghilterra

Persone 
 Constance Crawley – attrice, sceneggiatrice e regista inglese
 Lol Crawley – direttore della fotografia britannico
 Sylvia Crawley – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

Personaggi immaginari 
 Cora Crawley – personaggio della serie televisiva Downton Abbey
 Edith Crawley – personaggio della serie televisiva Downton Abbey
 Mary Josephine Crawley – personaggio della serie televisiva Downton Abbey
 Matthew Reginald Crawley – personaggio della serie televisiva Downton Abbey
 Robert Crawley – personaggio della serie televisiva Downton Abbey
 Sybil Cora Crawley – personaggio della serie televisiva Downton Abbey
 Violet Crawley – personaggio della serie televisiva Downton Abbey

Altro 
 Collegio di Crawley –  collegio elettorale inglese
 Crawley Town Football Club – società calcistica inglese

Pagine correlate 
Crowley